Municipio de Sunnyside puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sunnyside (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Sunnyside (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.